De Grand Prix-wegrace van Italië 2014 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 1 juni 2014 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Italië